Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) — український археолог і поет. Керівник експедиції, яка дослідила скіфський курган Товсту Могилу та відкрила славнозвісну пектораль.
 Мозолевський Григорій (1876—1938?) — український релігійний діяч, єпископ Конотопський УАПЦ.
 Мозолевський Іван Вікторович (1862—1940) — український громадський діяч в Маньчжурії. Доктор медицини

Див. також 

 Модзалевські
 Модзалевський Борис Львович (1878-1928)
 Модзалевський Вадим Львович (1882-1920)
 
 Мозалевський Олександр Євтихійович (бл. 1803 — 1851) — декабрист, прапорщик Чернігівського полку